De Blåkläder Belgian Darts Open 2023 is het zevende Europese Tour evenement van de PDC Pro Tour 2023. Het toernooi wordt gehouden van 5 tot en met 7 mei in Wieze.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor dit European Tour evenement bedraagt dit jaar £ 175.000.

Het prijzengeld telt mee voor de PDC Order of Merit, de Pro Tour Order of Merit en de European Tour Order of Merit. Als een geplaatste (top 16) speler in de tweede ronde wordt uitgeschakeld krijgt hij wel het prijzengeld van £ 2.000, maar telt dat niet mee voor de Orders of Merit, zelfs niet voor de European Tour Order of Merit.

Gekwalificeerde spelers 
De 16 beste deelnemers van de PDC ProTour Order of Merit op 7 maart 2023 kwalificeerden zich automatisch voor het evenement en worden geplaatst in de tweede ronde.

De overige 32 plaatsen gaan naar spelers van zes kwalificatie-evenementen: 24 van de Tour Card Holder Qualifiers (gehouden op 21 maart 2023), twee van de Associate Member Qualifiers (gehouden op 29 maart 2023), de twee hoogst gerangschikte Belgische spelers uit de ProTour, twee van de Host Nation Qualifiers (gehouden op 4 mei 2023), één van de Nordic & Baltic Associate Member Qualifiers (gehouden op 14 april 2023) en één van de East European Associate Member Qualifiers (gehouden op 15 april 2023).

De volgende spelers nemen deel aan het toernooi:

Schema 

Darts in 2023
PDC Pro Tour
Dartswedstrijd in België
Sport in Lebbeke